Mile kan syfta på följande:

 Engelsk mil, måttenhet för längd

Geografi

Kina 
1 Miyang, häradshuvudort, Yunnan, 
2 Mile Xian (härad i Kina), Yunnan,

Kroatien 
3 Motovun, ort, Istrien,

Marshallöarna 
4 Mili Atoll, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar